Il doppio del Bank Austria Tennis Trophy 1990 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jan Gunnarsson e Anders Järryd erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Jeff Brown and Scott Melville.

Udo Riglewski e Michael Stich hanno battuto in finale 6–4, 6–4  Jorge Lozano e Todd Witsken.

Teste di serie
 Rick Leach /  Jim Pugh (primo turno)
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (finale)
 Udo Riglewski /  Michael Stich (campioni)
 Jeremy Bates /  Andrew Castle (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Bank Austria Tennis Trophy 1990